Calery est une  du département du Calvados. Elle n'a connu qu'une brève existence : avant 1794, la commune est supprimée et rattachée à Fresney-le-Puceux, en même temps que Gable-Blanc.

En 1860, les hameaux de Calery et de Gable-Blanc sont transférés à la commune de Boulon.

Source 
 

Ancienne commune dans le Calvados